Miejscowości w USA:
 Strafford – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Strafford – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Strafford – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Strafford (ang. Strafford Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Strafford (ang. Strafford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Strafford (ang. Strafford County) – w stanie New Hampshire